Бамбанг:

Топоним 
  — район в округе Мамаса, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Западный Лампунг;
  — населённый пункт в округе Ламонган;
  — населённый пункт в округе Маланг;
  — населённый пункт в округе Булунган;
  — населённый пункт в округе Мамаса;
 Бамбанг-Буда — населённый пункт в округе Западный Лампунг;
  — населённый пункт в округе Мамаса;
  — муниципалитет в провинции Нуэва-Виская, Филиппины;

Имя 
 Сусило Бамбанг Юдойоно — президент Индонезии (2004—2014);
  — индонезийский политический деятель;
  — индонезийский политик, экономист, профессор;
  — индонезийский экономист;
  — индонезийский киноактёр.